Niemcy:
 Pretzsch – dzielnica gminy Meineweh w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Burgenland
 Pretzsch (Elbe) – dzielnica miasta Bad Schmiedeberg

Osoby:
 Karl Pretzsch – niemiecki polityk